Il singolare del torneo di tennis Challenger Salinas 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Iván Miranda che ha battuto in finale Diego Junqueira 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Juan Pablo Brzezicki (secondo turno)
 Eduardo Schwank (quarti di finale)
 Gilles Müller (primo turno)
 Leonardo Mayer (primo turno)

 Brian Dabul (quarti di finale)
 Fernando Vicente (secondo turno)
 Dick Norman (primo turno)
 Simon Stadler (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Challenger Salinas 2008